Schembri ist der Familienname folgender Personen:

 André Schembri (* 1986), maltesischer Fußballspieler
 Edwin Schembri (1929–2009),  maltesischer Fußballspieler
 Keith Schembri (* 1975), maltesischer Unternehmer und Politiker
 Lorraine Schembri Orland (* 1959), maltesische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte